Custer, Slipknot-dal
 Custer, televíziós sorozat
 Amerikai Egyesült Államok
 Custer (Dél-Dakota)
 Custer (Idaho)
 Custer (Kentucky)
 Custer (Michigan)
 Custer (Missouri)
 Custer (Montana)
 Custer (Washington)
 Custer (Wisconsin)
 Custer megye (egyértelműsítő lap)